Bounds Green hat folgende Bedeutungen:

 ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Haringey
 eine Station der London Underground; siehe Bounds Green (London Underground)